Funeral (funerale) può riferirsi a:

 Funeral – gruppo musicale finlandese, ora attivo come Silentium
 Funeral – gruppo musicale norvegese
 Funeral – album degli Arcade Fire del 2004
 Funeral – album di Lil Wayne del 2020

Pagine correlate 
The Funeral